Vallegrande kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Vallegrande (ort i Bolivia), Santa Cruz,

Kroatien 

 Vela Luka, ort, Dubrovnik-Neretvas län, Grad Dubrovnik, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar